Archangelsk, een havenstad in het noorden van Europees Rusland
 Arkhangelsk (album), een album van de Canadese muziekgroep Arc